COE, CoE oder COe steht für:
 Cabin over engine, eine Lkw-Bauart, siehe Frontlenker
 CANopen over EtherCAT, siehe EtherCAT #CAN application protocol over EtherCAT (CoE)
 Central Office Equipment, Telekommunikationsgeräte in einer Vermittlungsstelle
 Centre of Excellence, militärische Kompetenzzentren im Rahmen der NATO, siehe Centre of Excellence (NATO)
 Chamber Orchestra of Europe
 Church of England, Mutterkirche der Anglikanischen Kommunion
 Church of Euthanasia, von Chris Korda gegründete Religionsgemeinschaft
 Council of Europe, siehe Europarat
 Kreis Coesfeld, Kfz-Kennzeichen
 Coeur d'Alene Airport (IATA-Code), Flughafen von Coeur d’Alene (Idaho), Kootenai County, Idaho

Coe ist der Name folgender Orte

in den Vereinigten Staaten:
 Coe (Indiana), im Pike County
 Coe (Kentucky), im Monroe County
 Coe (Louisiana), im Acadia Parish – nicht mehr existent
 Coe (Michigan), im Isabella County
 Coe (West Virginia), im Nicholas County

in Italien:
 Coe, venetischer Name der Gemeinde Colle Umberto in der Provinz Treviso

im NRHP gelistete Objekte:
 Coe House, in Burkesville, Kentucky, ID-Nr. 09001138
 Coe Mound, in Columbus, Ohio, ID-Nr. 74001486

Sonstiges:
 Coe (Familienname), Familienname
 (9015) Coe, Asteroid

coe steht für:
 Koreguaje (ISO-639-3-Code), Tucano-Sprache in Kolumbien

Siehe auch:
 Coe Branch, Fließgewässer im Hood River County, Oregon
 Coe Lake, See im St. Louis County, Minnesota
 Coe Mine, Mine im Nevada County, Kalifornien
 Glen Coe, schottisches Tal
 Passo Coe, Gebirgspass in Italien

Abkürzung